Pogromul de la Chișinău se poate referi la:
 Pogromul de la Chișinău din 1903
 Pogromul de la Chișinău din 1905